Трес Летрас има више значења:

 Трес Летрас, Кајукон (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Летрас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику